BFW peut faire référence à :
  ;
 Bayerische Flugzeugwerke AG, l'ancien nom du constructeur aéronautique allemand Messerschmitt ;
 Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, un centre de recherche et de formation fédéral pour la forêt, les risques naturels et le paysage, en Autriche ;
 Battle for Wesnoth, un jeu vidéo libre multiplateforme.